Orthrozanclus reburrus — викопна морська тварина з групи хальваксіїд, представник фауни сланців Берджес. Виявлено у відкладеннях Берджесс, що датуються серединою кембрійського періоду (близько 505 млн років тому). Ця тварина поєднує в собі морфологічні ознаки халкіеріїд і віваксіїд, що вказує на її еволюційну близькість до загального предка Lophotrochozoa (надтип, що включає в себе в тому числі типи молюсків, кільчастих червів, мохуваток та інші).

Етимологія назви 
 Родова назва Orthrozanclus — від  — «зоря» (у світлі філогенетичної класифікації тварини як раннього представника свого типу) і  — «серп» (зважаючи на його довгі склерити).
 Видова назва reburrus — від  — "наїжачений " (вказує на зовнішній вигляд тварини).

Історія відкриття 
Два перших викопних примірники цієї тварини були знайдені Уолкоттом, першовідкривачем відкладень сланців Берджесс, але вони так і не були описані. Ще 9 примірників були зібрані експедицією Королівського музею Онтаріо в проміжку від 1994 до 2000 року. Всі екземпляри були знайдені в кар'єрі Уолкота (Walcott Quarry). Інтерес вперше був проявлений до нього в 2006 р. дослідниками з Торонтонського університету Кероном і Джексоном. У науковій літературі він був вперше згаданий під назвою scleritomorph C; детальний опис тоді був відсутній. У 2007 р. Керон і Морріс Саймон Конвей (Simon Conway Morris, дослідник з Кембриджу) опублікували опис цього викопного і дали йому назву Orthrozanclus reburrus.

Опис 
Orthrozanclus reburrus мав витягнуте, майже овальне тіло, звужене в задній частині. Довжина знайдених примірників лежить в діапазоні від 6 мм до 11,3 мм (включаючи «голки»). Верхня частина Orthrozanclus була опуклою, опуклість була облямована плоским краєм. Нижня сторона тварини була плоска і незахищена, верхня ж сторона несла кілька захисних деталей:
 невелика черепашка, що прикриває передню частину тіла;
 три зони, вкритих склеритами, що щільно прилягають до тіла (одна з цих зон оперізувала його цілком) ;
 від 16 до 20 довгих голок з кожного боку, що вигинаються догори.
Ні склеріти, ні голки не були мінералізовані і мали круглі в перетині внутрішні порожнини. Черепашка була опуклою і мала форму трикутника із заокругленими кутами. Спереду вона мала виступ, іззаду була піднята, а по її поздовжній осі тягнувся гребінь. На черепашці можна було розрізнити два типи кілець: дрібні кільця, які свідчать про поступове нарощування матеріалу по краях, і великі, що можливо вказують на метамерію Orthrozanclus. Функція черепашки досі залишається нез'ясованою.

Спосіб життя 
Анатомія Orthrozanclus reburrus вказує на те, що він був бентосною твариною. Є ймовірність, що він мав одну мускулисту ногу на зразок сучасних черевоногих молюсків. Імовірно Orthrozanclus не був хижаком, і голки служили йому для захисту від ворогів.

Класифікація 

Склеріти  Orthrozanclus за своєю структурою нагадують склеріти його сучасника зі сланців Берджесс Wiwaxia. З іншого боку, його передня черепашка нагадує за своєю будовою фрагменти черепашки, також знайдені у відкладеннях Берджесс, які належали так званому Oikozetetes із клади халкієриїд, більшість з яких датується раннім кембрієм. Схожість в будові раковини була продемонстрована і з іншими раньокембрійскими викопними, такими як Ocruranus і Eohalobia. Всі ці дані дозволили висунути гіпотезу про існування клади Хальваксиїди, до якої, крім Orthrozanclus, входять всі халкієриїди і віваксія. Ця гіпотеза суперечить гіпотезі Ніколаса Баттерфілда, який вважає, що віваксія ближче до кільчастих червів ніж до молюсків, в той час як халкієриїди ближче до молюсків. Таким чином, вивчення Orthrozanclus важливе для з'ясування еволюційної історії молюсків або навіть всіх спіральних.

Примітки

Ресурси Інтернету 
 New fossil unites three branches of life in the Cambrian. Ars Technica 
 

Фауна кембрійського періоду
Викопні молюски
Вимерлі тварини, описані 2007